

Річки
 Бобе́рка (інша назва — Бібрка) — притока річки Луг (басейн Дністра), у межах Перемишлянського та Жидачівського районів Львівської області.
Місто
 Бібрка — Львівський район Львівської області

Інше

 Бібрський район – колишній район Львівської області який існував у 1940-1966 рр

 Бібрський повіт (Австро-Угорщина) – адміністративна одиниця коронного краю Королівство Галичини і Лодомерії у складі Австро-Угорщини у період з 1854 до 1918 року, надалі існував Бібрський повіт у складі ЗУНРу, Польщі та СРСР

 Бібрське ЛВУМГ — структурний підрозділ управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз», створений в 1977 році.

Села
 Бібрка — у ґміні Солина Ліського повіту Підкарпатського воєводства
 Бібрка Каньчузька — в Переворському повіті Підкарпатського воєводства, ґміна Каньчуга

Багатозначні терміни